A causa della messa al bando dei giocatori del WCT fino ad agosto 1972 gli US Open furono l'unico torneo dello Slam in cui tutti i migliori giocatori del mondo parteciparono insieme.

Il rumeno Ilie Năstase ha vinto il primo titolo del Grande Slam della sua carriera battendo in finale lo statunitense, ex campione a New York, Arthur Ashe per 3–6, 6–3, 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1972